El dígraf <rr> en català s'usa per representar el so de la /r/ vibrant alveolar sonora senzilla entre vocals per exemple «parra».

R
R